William Russell (1616-1700), Engels politicus
 William Russell (1639-1683), Engels politicus
 William Russell (1767-1840), Engels parlementslid
 William Russell (1809-1872), 8e hertog van Bedford
 William Howard Russell, Iers journalist
 William Russell (1857-1896), Amerikaans gouverneur van Massachusetts
 Bill Russell, Amerikaans basketbalspeler
 William Russell (Amerikaans acteur), (1884-1929) Amerikaans acteur
 William Russell (Engels acteur), (1924) Engels acteur
 William Russell (componist), Amerikaans componist